La Prva hrvatska nogometna liga 2001-2002, conosciuta anche come 1. HNL 2001-2002, è stata l'undicesima edizione della massima serie del campionato di calcio croato, disputata tra il 29 luglio 2001 e il 4 maggio 2002, e conclusa con la vittoria del NK Zagabria, al suo primo titolo.

Capocannoniere del torneo fu Ivica Olić (NK Zagabria), con 21 reti.

Formula 
Il numero di squadre partecipanti passò dalle dodici della passata stagione alle sedici di quella attuale e disputarono un girone di andata e ritorno per un totale di 30 partite.

In vista di una riduzione del numero delle contendenti le retrocesse in 2.HNL furono quattro mentre l'undicesima e la dodicesima spareggiarono con le prime due della seconda serie.

Le squadre qualificate alle coppe europee furono sei: la vincente alla UEFA Champions League 2002-2003, la seconda, la terza e la vincitrice della coppa nazionale alla Coppa UEFA 2002-2003 e due ulteriori squadre alla Coppa Intertoto 2002.

Squadre partecipanti 

Il  ha disputato le partite interne al Gradski stadion di Sisak.

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Croazia e ammessa alla UEFA Champions League 2002-2003.
      Ammessa alla Coppa UEFA 2002-2003.
      Ammessa alla Coppa Intertoto 2002.
      Ammessa allo spareggio.
      Retrocessa in 2. HNL 2002-2003.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario 

 Fonte: prva-hnl.hr

Spareggi 
Gli incontri vedono coinvolti : 
  (11º in Prva liga)
  (12º in Prva liga)
  (1° nel girone Ovest/Sud di Druga liga)
  (1° nel girone Nord/Est di Druga liga)

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|  || style="background-color:#D0D0D0" align=center|15.05.2002|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|19.05.2002

 Šibenik e Kamen Ingrad rimangono in Prva Liga, Vukovar e Istra in Druga.

Statistiche

Classifica marcatori

Fonte: hrnogomet.com e hns-cff.hr

Squadra campione

 Allenatore:  Zlatko Kranjčar

 Vatroslav Mihacić
 Tomislav Pelin
 Vladimir Vasilj
 Josip Bulat
 Vedran Ješe
 Goran Jurić
 Damir Milinović
 Marijo Osibov
 Ivica Pirić
 Emir Spahić
 Domagoj Verhas
 Ivan Bulat
 Frane Čačić
 Antonio Franja
 Dalibor Poldrugač
 Martin Šarić
 Predrag Šimić
 Hrvoje Štrok
 Admir Hasančić
 Goran Ljubojević
 Krunoslav Lovrek
 Ivica Olić
 Erjon Rizvanolli

Fonte: worldfootball.net

Note

Voci correlate 
Druga Liga 2001-2002
Treća Liga 2001-2002
Hrvatski nogometni kup 2001-2002

Collegamenti esterni 
Stagione 2001-2002 su HRnogomet
Stagioni 2001-2010 su webalice.it
Risultati su prva-hnl.hr
Scheda su RSSSF.com

Calcio nel 2001
Calcio nel 2002
Prva hrvatska nogometna liga